Matsäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Matsäcktjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,18 ha)
Matsäcktjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (10,8 ha)
Matsäcktjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (4,31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn